Сухарница:
 Сухарница (посуда) — ваза для сухарей или печенья.
 Сухарница (похлёбка) — блюдо из сухарей.